Laplace může mít tyto významy:

 Pierre Simon de Laplace – francouzský matematik, fyzik, astronom a politik 
 Laplaceův operátor – diferenciální operátor ve vektorové analýze
 Laplaceova transformace – transformace pro řešení diferenciálních rovnic

geografie
 Laplace (Louisiana) – město v Louisianě